Indonesië
 Tukka (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Tapanuli Tengah in de provincie Noord-Sumatra
 Tukka (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tapanuli Tengah in de provincie Noord-Sumatra